Moyano  ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos María Moyano (1854–1910), argentinischer Marineoffizier, Topograf und Gouverneur
 Claudio Moyano (1809–1890), spanischer Politiker
 Copado Moyano (1906–1936), spanischer Politiker
 Daniel Moyano (1930–1992), argentinischer Schriftsteller
 Federico Ezequiel Moyano (* 1988), argentinischer Biathlet
 Horacio Abel Moyano (* 1956), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Hugo Moyano (* 1944), argentinischer Gewerkschafter
 Josué Moyano (* 1989), argentinischer Radrennfahrer
 Juan Cornelio Moyano (1798–1859), argentinischer Politiker
 Luis Moyano (* 1976), argentinischer Radrennfahrer
 María Elena Moyano Delgado (1958–1992), peruanische Politikerin
 Ramiro Moyano (* 1990), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Walter Moyano (* 1933), uruguayischer Radsportler